anatomia – dział biologii
 Anatomia – niemiecki film fabularny (horror/thriller) z 2000 roku i jego sequel pt. Anatomia 2
 Anatomia – album muzyczny zespołu Lombard
 Anatomia – album muzyczny rapera K2

Zobacz też